Arvid Wester kan syfta på två samtida svenska militärer:

 Arvid Wester (1856–1914)
 Arvid Wester (1861–1910)